Тетратиоцианатомеркура́т(II) ци́нка — неорганическое соединение,
комплексная соль цинка, ртути и роданистоводородной кислоты
с формулой Zn[Hg(SCN)],
светло-розовые кристаллы,
не растворяется в воде,
образует кристаллогидрат.

Получение 
 Добавление раствора тиоцианата аммония к смеси растворов хлорида ртути(II) и хлорида цинка:

Физические свойства 
Тетратиоцианатомеркурат(II) цинка образует светло-розовые кристаллы
тетрагональной сингонии,
пространственная группа I ,
параметры ячейки a = 1,10912 нм, c = 0,44414 нм, Z = 2
.

Слабо растворяется в воде.

Образует кристаллогидрат состава Zn[Hg(SCN)]•6HO — кристаллы
тетрагональной сингонии,

параметры ячейки a = 0,7823 нм, c = 0,4319 нм.

Примечания

Литература 
 
 

Соли цинка
Комплексные соединения ртути
ртути